Alfred Charpentier peut faire référence à :
 Alfred Charpentier (1888-1982), syndicaliste québécois ; 
 Gustaf Robert Alfred Charpentier (1839-1914), lieutenant-colonel, directeur de banque et sénateur finlandais.